Дискография японской певицы и сэйю Наны Мидзуки.

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Сборники видеоклипов

Концертные видео

Примечания 

Нана Мидзуки
Мидзуки, Нана
Мидзуки, Нана